El apellido Krylov puede referirse a:

 Alekséi Krylov, ingeniero y matemático.
 Subespacio de Krylov, cierto subespacio vectorial en álgebra lineal.
 Iván Krylov, escritor.
 Nikolái Krylov, militar.
 Porfiry Nikitich Krylov, artista.
 Porfiry Nikitich Krylov, botánico.